Duri Camichel, né le  à Samedan, mort le  dans un accident de la circulation au Costa Rica, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'attaquant.

Famille dans le sport 
Il est le frère de Corsin Camichel, également joueur de hockey sur glace. Son père est Werner Camichel, membre de l'équipage de Jean Wicki, champion olympique de bob à quatre en 1972 à Sapporo.

Carrière

En club 
Après avoir commencé le hockey sur glace au HC Saint-Moritz avec son frère Corsin, Duri Camichel rejoint le mouvement junior du EV Zoug. Il joue son premier match en LNA durant la saison 1999-2000. Hormis deux rencontres effectuées avec le HC Bâle pendant la saison Championnat de Suisse de hockey sur glace 2000-2001, Camichel n'a jamais quitté le club de Suisse centrale, jouant plus de 400 parties avec le pensionnaire de la Bossard Arena.

Il meurt dans un accident de la circulation, sur une route en direction de Puerto Limón au Costa Rica, le , alors qu’il y fait un voyage avec Harry Andereggen, entraîneur physique et ancien entraîneur personnel de Mark Streit notamment.

En équipe de Suisse 
Duri Camichel a disputé les championnats du monde des moins de 18 ans en 2000, ainsi que les championnats du monde junior de 2001.

Avec l'équipe de Suisse élites, il a pris part aux mondiaux de 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || EHC Seewen || 
| 6 || 1 || 2 || 3 ||  || 2 || 1 || 0 || 1 || 
|-
|rowspan="3"|1999-2000 || EV Zoug || LNA
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 33 || 10 || 18 || 28 || 34 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| EHC Seewen || 
| 7 || 3 || 5 || 8 ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|rowspan="3"|2000-2001 || EV Zoug || LNA
| 37 || 1 || 2 || 3 || 27 || 3 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
|HC Bâle || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 8 || 1 || 4 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || EV Zoug || LNA
| 43 || 3 || 3 || 6 || 24 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| EV Zoug U20 ||Élites Jr. A
| 4 || 2 || 2 || 4 || 2 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|- 
|2002-2003 || EV Zoug || LNA
| 35 || 7 || 7 || 14 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004 || EV Zoug || LNA
| 45 || 11 || 14 || 25 || 28 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2004-2005 || EV Zoug || LNA
| 35 || 6 || 9 || 15 || 10 || 9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2005-2006 || EV Zoug || LNA
| 40 || 10 || 15 || 25 || 64 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
|2006-2007 || EV Zoug || LNA
| 44 || 12 || 17 || 32 || 71 || 12 || 1 || 7 || 8 || 10
|-
|2007-2008 || EV Zoug ||  LNA
| 46 || 14 || 32 || 46 || 77 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA
| 48 || 10 || 17 || 27 || 10 || 10 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2009-2010 || EV Zoug ||  LNA
| 47 || 3 || 8 || 1 || 46 || 11 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2010-2011 || EV Zoug || LNA
| 50 || 6 || 12 || 18 || 62 || 10 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2011-2012 || EV Zoug ||  LNA 
| 46 || 6 || 12 || 12 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA 
| 45 || 6 || 11 || 17 || 98 || 12 || 2 || 2 || 4 || 31
|-
|2013-2014 || Rapperswil-Jona Lakers ||  LNA 
| 38 || 5 || 4 || 9 || 26 || - || - || - || - || -

|2000 || align="left"|CM -18 ans
| 7 || 2 || 2 || 4 || 6 || +1 || align="left"|
|-
|2001 || align="left"|CM Jr.
| 7 || 0 || 1 || 1 || 12 || -3 || align="left"|
|-
|2007 || align="left"|CM
| 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || -1 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Samedan
Naissance en mai 1982
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bâle
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace
Décès en avril 2015
Décès à 32 ans
Mort dans un accident de la route au Costa Rica